Головацкий — фамилия. Известные носители:
 Головацкий, Василий Евгеньевич (1935—2010) — механизатор, Герой Социалистического Труда. 
 
 Головацкий, Николай Никитович (1912—1996) — председатель колхоза «40 лет Октября» Панфиловского района Алма-Атинской области. Дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1985).
 Головацкий, Яков Фёдорович (1814—1888) — поэт, писатель, учёный, фольклорист, один из основателей группы Русская троица, грекокатолический священник, профессор.